

Persone 
 Brad Pelo – amministratore delegato statunitense
 Dimitri Pelo – rugbista francese
 Vincent Pelo – rugbista francese

Altro 
 Pelo – formazione sottile e filiforme che cresce sulla cute della maggior parte dei mammiferi
 PELO – proteina

Altri progetti